La nazionale Under-17 di pallavolo maschile dei Paesi Bassi è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dei Paesi Bassi con un'età inferiore di 17 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dei Paesi Bassi.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-17

Collegamenti esterni
 

 U-17
Paesi Bassi